Bridgend peut désigner :
 Bridgend, une ville du pays de Galles située dans le borough de comté de Bridgend ;
 , une communauté du sud du pays de Galles ;
 le borough de comté de Bridgend, une zone principale en vigueur depuis 1996 ;
 Bridgend, une circonscription galloise utilisée depuis 1999 pour les élections de l’Assemblée puis du Senedd ;
 Bridgend, une circonscription du Parlement britannique utilisée depuis 1983 pour les élections générales de la Chambre des communes.